Кубок Белоруссии по мини-футболу — ежегодное соревнование мини-футбольных клубов, организуемое Белорусской ассоциацией мини-футбола. Проводится с 1991 года. Наиболее успешной командой в розыгрышах Кубка страны является минский «Дорожник», семь раз владевший трофеем.

В 2018 году победу в турнире одержал витебский «Витэн». В 2021 году победу одержал гомельский «ВРЗ».

С сезона 2021/2022 официальное название турнира изменено на Bynex - Кубок Беларуси по футзалу (мини-футболу). Белорусская криптобиржа https://bynex.io/ На три года установила призовые в криптовалюте для победителя турнира.

Финалы

Тренеры-победители

Достижения

По клубам

По тренерам

См. также 
 Кубок Белоруссии по футзалу

Примечания

Ссылки 
 История Кубка Белоруссии по мини-футболу 1991—2007
 Новости и результаты Кубка Белоруссии по мини-футболу

Мини-футбол в Белоруссии
Белоруссия
Мини-футбол
Мероприятия, регулярно проводимые с 1991 года